Pixa ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pixa (* 1954), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 Jan Pixa (1920–2004), tschechischer Fernseh-Moderator und Dramaturg
 Ursula Pixa-Kettner (1948–2013), deutsche Erziehungswissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Autorin